

Geografia 
 Le Grazie – frazione di Colle di Val d'Elsa in provincia di Siena
 Le Grazie – frazione di Porto Venere in provincia della Spezia
 Le Grazie – quartiere di Terni
 Le Grazie – frazione di Pistoia
 Le Grazie – frazione di Tolentino in provincia di Macerata
 Le Grazie – frazione di Penna San Giovanni in provincia di Macerata

 Grazie – frazione di Curtatone in provincia di Mantova

Letteratura 
 Le Grazie – poema di Ugo Foscolo

Pagine correlate 
Grazie
Tre Grazie